

Hydronyme 
 La  est une rivière française des départements du Loiret et de l'Yonne, en Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté, et un affluent en rive droite de la Loire.

Toponyme 
  est une commune française, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.